Шьеу — румынский топоним. Может означать:

 Шьеу (приток Сомешул-Маре) — река.
 Шьеу — другое название реки , притока реки Иза.
  — село.
  — коммуна.
  — село.
  — коммуна.
  — село.
  — коммуна.
  — село.
  — коммуна.
  — село.
  — село.
 Шьеу (железнодорожная станция) — железнодорожная станция.
 Мэгеруш-Шьеу — железнодорожная станция.